Regierung Laval bzw. Kabinett Laval steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:

 Kabinett Laval I (1931)
 Kabinett Laval II (1931 bis 1932)
 Kabinett Laval III (1932)
 Regierung Laval IV (1935 bis 1936)